

Pessoas
Kobe Bryant

Localidades
Bryant (Arkansas)
Bryant (Dacota do Sul)
Bryant (Illinois)
Bryant (Indiana)

Desambiguações de topônimos